High Church steht für:

 Anglo-Katholizismus, Strömung innerhalb der anglikanischen Kirche
 Bathgate High Church, Kirchengebäude in Schottland
 Campsie High Church, Kirchenruine in Schottland
 Paisley High Church, Kirchengebäude in Schottland

Siehe auch:
 Hochkirchliche Bewegung
 High Kirk